Семь кораблей и береговая база Королевского флота назывались HMS Monmouth, в честь «черного герцога» Монмут.

 HMS Monmouth — 8-пушечная яхта; спущена на воду в 1666; продана в 1698.
 HMS Monmouth — 66-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1667; перестроен в 1700 и 1742; разобран в 1767.
 HMS Monmouth — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1772; превращен в плавучую тюрьму, переименован в HMS Captivity в 1796; разобран в 1818.
 HMS Monmouth — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга, исходно ост-индский Belmont; закуплен на стапеле; спущен на воду в 1796; превращен в блокшив в 1815; разобран в 1834.
 HMS Monmouth — 46-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1828 как HMS Hotspur; превращен в плавучую часовню в 1859; переименован в HMS Monmouth в 1868; продан в 1902.
 HMS Monmouth — броненосный крейсер типа Monmouth; спущен на воду в 1901; потоплен при Коронеле в 1914.
 HMS Monmouth (F235) — фрегат типа 23; спущен на воду в 1991; на 2011 год в строю.